O GSAT-Ka é um projeto de satélite de comunicação geoestacionário indiano que está planejado para ser construído e também será operado pela Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO). O satélite ainda não tem uma data prevista para ser lançado ao espaço, o mesmo está programado para ser lançado por meio de um veículo de lançamento não desenvolvido na Índia.

Características 
O GSAT-Ka será um dos quatorze satélites que estão ligados às comunicações que fazem parte das 58 missões espaciais a serem lançados pela Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO) como parte do 12º Plano Quinquenal, 2012-17.

O objetivo do satélite GSAT-Ka será especificamente fornecer capacidade avançada de banda Ka para comunicações VSAT.

Veja também 
 GSAT 
 INSAT

Satélites de telecomunicações
Satélites geoestacionários